Beckenhof ist die Bezeichnung von

 Beckenhof (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Gemeinde Berg b.Neumarkt i.d.OPf., Landkreis Neumarkt i.d.OPf., Bayern
 Beckenhof (Siegenburg), Ortsteil des Marktes Siegenburg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Beckenhof (Zürich), ein ehemaliger Landsitz in der Stadt Zürich

Siehe auch:
 Bäckenhof